Montolieu steht für:

 Montolieu, eine Gemeinde im Département Aude, Region Okzitanien, Frankreich

Montolieu ist der Familienname folgender Personen:

 Isabelle de Montolieu (1751–1832), Schweizer Schriftstellerin
 Louis de Montolieu (1669–1738), preußischer Generalmajor und sardinischen Generalleutnant